

Patronyme 
 Alberto Castellano (vers 1450-après 1523), religieux dominicain italien.
 Eugène Castellano (1820-1882),  acteur de théâtre, producteur et directeur de théâtre français.
 Fernando Martínez Castellano (1942- ), homme politique espagnol.
 Franco Castellano (1925-1999), scénariste et réalisateur italien.
 Manuel Castellano (1826-1880), peintre, graveur et collectionneur espagnol.
 Manuel Castellano Castro (1989-), footballeur espagnol.
 Maurizio Castellano (1971- ), joueur de volley-ball italien.
 Paul Castellano (1915-1985), l'un des parrains de la famille Gambino à New York.
 Pierluigi Castellano (1958-), musicien, compositeur et journaliste italien.
 Ramón Castellano de Torres (1947-), artiste espagnol.
 Ramón José Castellano (1903-1979), archevêque argentin.
 Richard S. Castellano (1933-1988), acteur américain.

Voir aussi 
 Castillan